Гражда́нка — многозначный термин, который может означать:

 Гражданка — название Гражданской азбуки Петра I (1708).
 Гражданка — на армейском жаргоне:
 1) гражданская одежда, не униформа;
 2) внеармейская жизнь.
 Гражданка — разговорное название гражданской войны.
 «Гражданка» — в музыкальной рок-культуре сокращённое название группы «Гражданская оборона».
 А также быть названием ряда населённых пунктов и топонимов (см. ниже).

Населённые пункты

Россия 
 Гражданка — село в Анучинском районе Приморского края.
 Гражданка — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.

Украина 
 Гражданка — село в Еланецком районе Николаевской области.

Другие топонимы 
 Гражданка — исторический район Санкт-Петербурга.
 Гражданка — муниципальный округ Санкт-Петербурга.
 Гражданка — блокадный прифронтовой аэродром.

См. также 
 Гражданин
 Гражданская
 Гражданский
 Гражданское

Примечания